2-cyclopenten-1-on
 3-cyclopenten-1-on